HMAS Labuan je (bilo) ime več ladij Kraljeve avstralske vojne mornarice:
 HMAS Labuan (L-3501)
 HMAS Labuan (L-128)

Labuan